Festiwal Wisły – festiwal odbywający się w Toruniu i we Włocławku, promujący atrakcje związane z tradycjami rzecznymi.

Historia

2017 
Inauguracja pierwszej edycji festiwalu, w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły w Polsce, miała miejsce 12 sierpnia 2017 roku na bulwarach wiślanych we Włocławku. Można było wówczas uczestniczyć m.in. w jarmarku z tradycyjnymi produktami regionów nadwiślańskich, Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej "Szkuta" oraz zwiedzać statki i łodzie biorące udział w festiwalu. 14 sierpnia impreza przeniosła się na Bulwar Filadelfijski w Toruniu, podczas której można było obejrzeć m.in. paradę zabytkowych i współczesnych łodzi i statków oraz widowisko "woda – światło – dźwięk". Imprezy festiwalowe odbywały się także w Nieszawie i Ciechocinku.

2018 
W 2018 roku festiwal odbywał się w dniach 11-14 sierpnia: we Włocławku, w Ciechocinku, w Osieku nad Wisłą oraz w Toruniu. W jego programie znalazły się m.in.: konkurs kapel weselnych, targi kulinarne „Nadwiślańskie smaki”, prezentacja najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, używanego w armii polskiej i amerykańskiej oraz koncert zespołów muzyki szanty.

2019 
3. edycja festiwalu odbyła się w dniach 11-15 sierpnia. We Włocławku można było m.in. uczestniczyć w koncercie zespołu Now We oraz oglądać paradę kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych zorganizowaną wzdłuż bulwarów wiślanych. W Nieszawie uczestnicy festiwalu mogli m.in. zwiedzać z przewodnikiem Muzeum Stanisława Noakowskiego, zaś w Toruniu przygotowano regaty żeglarskie w klasach: Puck i Open oraz można było kibicować grupie śmiałków, którzy w bezpieczny sposób pod okiem ratowników WOPR przepłynęli szerokość Wisły na wysokości Zamku Dybowskiego. Festiwal zawitał także do Ciechocinka, Włęcza i Osieka nad Wisłą.

Organizator 
Festiwal organizuje Nadwiślańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Toruniu, a jego dyrektorem jest Marcin Karasiński.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu
 Festiwale w Toruniu

Przypisy 

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Kultura we Włocławku
Wisła (rzeka)